Die Abkürzung NISO steht für

 National Information Standards Organization, US-amerikanische Standardisierungsorganisation
 Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, norwegische Sportlergewerkschaft

NISO